Ueno est un patronymique et un nom de lieu ou d'événement.

Lieux 
 Ueno : quartier de Tōkyō, dans l'arrondissement de Taitō.
 Parc d'Ueno : parc public situé dans la partie Ueno de Taitō-ku, à Tokyo.
 Zoo d'Ueno : parc zoologique situé dans le parc d'Ueno à Tokyo.
 Ueno Daibutsu : statue géante de Shaka Nyorai assis, situ dans le parc d'Ueno.
 Gare d'Ueno :  gare ferroviaire de la ville de Tokyo au Japon, située dans le quartier d'Ueno, à Tokyo.
 Monorail du zoo d'Ueno : monorail situé dans le quartier d'Ueno, à Tokyo.
 Gare de Keisei Ueno : gare ferroviaire de la ville de Tokyo au Japon, située dans l'arrondissement de Taitō.
 Ueno : village du district de Tano, dans préfecture de Gunma au Japon.
 Ueno : ancien village du district de Miyako, sur l'île Miyako dans l'archipel Miyako (préfecture d'Okinawa) au Japon.
 Château d'Iga Ueno : également connu sous les noms de château d'Ueno ou de château de Hakuho. Il se trouve à Iga, préfecture de Mie au Japon. 
 Iga-Ueno : quartier de la ville d'Iga dans la préfecture de Mie située à l'est de l'île de Honshū au Japon.

Événements 
 Bataille d'Ueno : bataille de la guerre de Boshin, qui s'est déroulée le

Personnalités 
Le patronyme Ueno est porté par plusieurs personnalités japonaises (par ordre alphabétique) :
 Ueno Hikoma (1838-1904) : photographe japonais.
 Chizuko Ueno (1948) : sociologue et féministe japonaise.
 Junko Ueno (née en 1942) : patineuse artistique japonaise.
 Juri Ueno (née en 1986) : actrice japonaise.
 Masae Ueno (née en 1979) : judokate japonaise.
 Masahide Ueno (né en 1983) : athlète japonais spécialiste du sprint.
 Michiko Ueno (née en 1958) : femme politique japonaise.
 Seiya Ueno (né en 1989) : flûtiste japonais.
 Shingo Ueno (né en  1973) : sauteur à ski japonais.
 Yusaku Ueno (né en 1973) : footballeur japonais.
 Yoshie Ueno (née en 1983) : judokate japonaise.
 Yoshiharu Ueno (né en 1973) : footballeur japonais.
 Yukiko Ueno : joueuse de softball japonaise.